Jean-Baptiste le Saive ist der Name folgender Personen:

*Jean-Baptiste le Saive der Ältere (1571–1624), flämischer Maler
Jean-Baptiste le Saive der Jüngere (1604–nach 1641), flämischer Maler